Ulf Larsson kan avse någon av följande:
Ulf Larsson (ämbetsman) (1935–2017), statssekreterare och generaldirektör
Ulf Larsson (företagsledare inom nöjesbranschen) (född 1954), VD inom upplevelseindustrin
Ulf Larsson (1956–2009), skådespelare, komiker, regissör, programledare
Ulf Larsson (företagsledare) (född 1962), företagsledare
Ulf Larsson (teknikhistoriker) (född 1965)